Açucena kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Açucena (ort), Minas Gerais, 
 Açucena (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar